Aeternitas bezeichnet:

 Aeternitas, römische Göttin
 Aeternitas (Band), deutsche Symphonic-Metal-Gruppe
 Aeternitas (Verein), deutscher Verein
 (446) Aeternitas, Asteroid